«Colour Moving and Still» — другий студійний альбом канадської авторки-виконавиці Шанталь Крев'язюк. Реліз відбувся 5 жовтня 1999 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Шанталь Крев'язюк 

Альбоми Шанталь Крев'язюк